Tiger-klass kan avse:

Tiger-klass (slagkryssare), var en brittisk fartygsklass bestående av en slagkryssare; 
Tiger-klass (kryssare), var en brittisk fartygsklass bestående av tre kryssare.
Tiger-klass (robotbåt), är en fartygsklass i den franska serien La Combattante och består av 20 stycken robotbåtar.